Titeuf (fr. Titeuf) – francuski serial animowany, którego bohaterem jest mały chłopiec, bohater eponimicznego komiksu Titeuf.

Fabuła 
Serial opowiada o Titeufie, nastolatku napotykającym na swojej drodze do dorosłości najróżniejsze przeszkody – strach przez szkolnym łobuzem, rodzice, którzy go często nie rozumieją, stara nauczycielka.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Francuskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2001
Seriale telewizyjne zakończone w 2015